Water Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Water Street Historic District (Connecticut), ID-Nr. 02001698
 Water Street Historic District (Kentucky), ID-Nr. 75000737
 Water Street Historic District (Tennessee), ID-Nr. 92000829
 Water Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 07001086

Siehe auch:
 Water Street Commercial Historic District